Mikulovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mikulovice (okres Jeseník)
 Mikulovice (okres Pardubice)
 Mikulovice (okres Třebíč)
 Mikulovice (okres Znojmo)